Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 31 maart 2022.

Mannen 04